Минделу (порт. Mindelo) — многозначный термин.

 Минделу — второй по величине город Кабо-Верде расположенный на северо-западе острова Сан-Висенте.
 Минделу  — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Епархия Минделу — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Минделу, Кабо-Верде.